DEAL est un sigle qui peut signifier :
 Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer français ;
 DEAL, est, en cryptologie, un chiffrement par bloc dérivé de DES.

Voir aussi